Sternophoridae är en familj av spindeldjur. Sternophoridae ingår i överfamiljen Sternophoroidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sternophoridae 20 arter. 

Sternophoridae är enda familjen i överfamiljen Sternophoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Sternophoridae